Fotbollsallsvenskan 2015 var den 91:a säsongen av Allsvenskan sedan den startade 1924, och var Sveriges högsta division i herrfotboll 2015. Nykomlingar för året var GIF Sundsvall (senaste säsongen i allsvenskan var 2012) och Hammarby IF (senaste säsongen i allsvenskan var 2009).

Svenska mästare 2015 blev IFK Norrköping som därmed tog sitt första SM-guld på 26 år.

Inför säsongen infördes frisparkssprayen som fick internationellt genomslag under världsmästerskapet i fotboll 2014. Det är en vattenlöslig sprej med vilken domaren kan markera var bollen ska ligga och muren ska stå vid frisparkar.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval
Falkenbergs FF spelade kvalspel mot det tredjeplacerade laget i superettan 2015, IK Sirius. Falkenbergs FF kvalificerade sig via kvalet till fotbollsallsvenskan 2016, IK Sirius gick till superettan 2016.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Målvaktsligan
(minst 10 matcher spelade)

Hat-trickligan

Publikligan

Se även

Tävlingar
Superettan 2015
Division 1 2015
Svenska cupen 2014/2015

Klubbsäsonger
Djurgårdens IF 2015
IFK Göteborg 2015
IFK Norrköping 2015
Malmö FF 2015

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 RSSSF - Sweden 2015

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollssäsongen 2015
2015